Jack Miller
Jack Miller (1875–1949) angol labdarúgó
Jack Miller (1906–?) angol rögbijátékos
Jack Miller (1916–1994) amerikai politikus
Jack Miller (1920–1942) a guadalcanali hadjáratban életét vesztő amerikai tengerészgyalogos
Jack Miller (1925–2004) kanadai jégkorongozó
Jack Miller (1961) amerikai autóversenyző
Jack Miller (1965) amerikai alpesisíző, olimpikon
Jack Miller (1995) ausztrál motorversenyző
kitalált személy
Jack Miller, A dadus című szituációs komédia egyik karaktere
lásd még
USS Jack Miller (DE-410) – amerikai csatahajó